ПиЛи-12 (, буквально Удар грома 12, в иностранных СМИ — PL-12) или ШаньДянь-10 (, буквально Молния 10, в иностранной печати — SD-10) — китайская управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности.

История 
Ракеты PL-12 разработана China Leihua Electronic Technology Research для вооружения ВВС Народно-освободительной армии Китая (PLAAF) и Пакистанских ВВС (PAF). Первые сведенья о ракете появились в 2001 году.  В середине 2002 году появились сведенья о начале испытаний, были первые пуски PL-12 с борта многофункционального истребителя Су-30МКК (J-13) ВВС Китая. На вооружение ракеты принята в 2005 году.

PL-12 является китайской модификацией клона американской ракеты AIM-7, так же известной как PL-11. Оснащается двухрежимным твердотопливным двигателем китайской разработки.

Тактико-технические характеристики 
 Масса: 200 кг
 Длина: 3,9 м
 Диаметр: 203 мм
 Максимальная дальность: 70 км
 Скорость полёта: 4 М
 Система наведения: активная радиолокационная ГСН

Сравнительная характеристика

На вооружении

Примечания

Ссылки 
 http://www.airwar.ru/weapon/avv/pl12.html

Ракеты «воздух-воздух»
Ракетное оружие КНР